IK steht für:
 Industriekaufmann
 Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, altertumswissenschaftliche Publikationsreihe
 Institutionskennzeichen, Identifikationsnummer der deutschen Sozialversicherung
 Interalliierte Regierungs- und Plebiszitskommission für Oberschlesien
 Interdisziplinäres Kolleg Günne, einwöchige Frühjahrsschule in Günne am Möhnesee
 Internationale Kerze, Maßeinheit für Lichtstärke
 Inzuchtkoeffizient
 Interkristalline Korrosion
 Inverse Kinematik, Problemstellung u. a. in der Robotik
 Intramuskuläres Koordinationstraining, Fachausdruck im Sportklettern
 Institut für Kernphysik am Forschungszentrum Karlsruhe
 IK-Stoßfestigkeitsgrad, Maß für die Stoßfestigkeit elektrischer Betriebsmittel
 Johann Koch, Münzmeisterzeichen (IK) der Münzstätte Dresden (1688–1698)

 BVG-Baureihe IK, U-Bahn-Typ der Berliner Verkehrsbetriebe

I K (für 1 K) steht für:
 Sächsische I K der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn

IK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Ilm-Kreis
 Griechenland: Athen (nur Motorräder)

Ik steht für:
 Ik (Ai), ein Nebenfluss des Ai in Russland
 Ik (Kama), einen Nebenfluss der Kama in Russland
 Siehe auch: Bolschoi Ik (Begriffsklärungsseite), Name mehrerer Flüsse (Großer Ik)
 Ik (Ethnie), kleines Bergvolk in Uganda und Kenia und dessen Sprache Icetot

ik steht für:
 Inupiaq (nach ISO 639-1), Gruppe von Inuktitut-Dialekten in Alaska

i. K. steht für:
 im Kirchendienst, Lehrkraft, die nicht an einer staatlichen Schule, sondern an einer Schule eines Bistums tätig ist
 im Kundenauftrag
 im/in Konkurs
 in Kommission
 in Kürze

Siehe auch:
 Das griechische Suffix -ik
 1K

IK